Марья́нович () — южнославянская фамилия.

Известные носители:
 Марьянович, Благое (1907—1984) — югославский сербский футболист, нападающий, участник Олимпиады 1928 года и чемпионата мира 1930 года.
 Марьянович, Бобан (род. 1988) — сербский баскетболист, игрок национальной сборной Сербии.
 Марьянович, Верона (род. 1974) — боснийская саночница, участница Олимпийских игр 1994 года.
 Марьянович, Джордже (1931—2021) — сербский певец и композитор.
 Марьянович, Маре (1904—1983) — югославский хорватский футболист, защитник, участник Олимпиады 1924 года.
 Марьянович, Марко (род. 1985) — сербский гребец.
 Марьянович, Саша (род. 1987) — сербский футболист.
 Марьянович, Славолюб (род. 1955) — сербский шахматист, гроссмейстер (1978).
 Марьянович, Тадеуш Павлович (1932—2014) — учёный в области кибернетики и вычислительной техники, член-корреспондент НАН Украины